«Али́са в Стране́ чуде́с» () — название произведений:
 Алиса в Стране чудес — сказка Льюиса Кэрролла (1865).


Музыка 
  — мюзикл Уолтера Слотера на стихи Кэрролла и Генри Сэвиля Кларка (1886).
 Алиса в Стране чудес (радиопьеса, 1976) — музыкальная сказка с песнями Владимира Высоцкого.
 Алиса в Стране чудес (опера) — опера корейского композитора Чин Ынсук (2007).

Фильмы 
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1903) — немой чёрно-белый фильм Сесиля Хепуорта (Великобритания).
 / , 1910
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1915) — немой фильм в жанре тёмного фэнтези В. В. Янга (США).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1931)
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1933) — чёрно-белый детский фильм Нормана Маклеода (США).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1937)
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1949)
 Алиса в Стране чудес (мультфильм, 1951) — мультфильм студии Уолта Диснея (США).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1955)
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1966) — телефильм 1966 года из серии The Wednesday Play ()
 Алиса из Страны чудес в Париже — мультфильм Джина Дейча в технике ограниченной мультипликации (Чехословакия — США, 1966).
 / , 1966
 / , 1966
 / , 1970
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1972)  () — музыкальный фильм Уильяма Стерлинга (Великобритания).
 / , 1974
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1976) — порнографический музыкальный фильм (США).
 / 
 / , 1979
 Алиса в Стране чудес (мультфильм, 1981) — мультфильм Ефрема Пружанского (СССР).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1982)
 Fushigi no Kuni no Alice — аниме-сериал студии Nippon Animation (Япония, 1983).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1985) — фильм Гарри Харриса (США).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1986)
 / , 1987
 / , 1987
 Алиса в Стране чудес (мультфильм, 1988)
 Алиса (фильм, 1988)  () — анимационный фильм с элементами игрового кино режиссёра Яна Шванкмайера (Чехословакия — Швейцария — Великобритания — ФРГ).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1991)
 / 
 Алиса в Стране чудес (мультфильм, 1991)
 Алиса в Стране чудес (мультфильм, 1995)
 Fushigi no Kuni no Miyuki-chan, 1995
 / , 1996
 / , 1998
 Алиса в Стране чудес (фильм, 1999) — телевизионный фильм Ника Уиллинга (Великобритания — США — Германия).
 / , 2003
 Алиса в Стране чудес (фильм, 2005) — фильм Сиби Малаиль на языке малаялам (Индия).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 2009) — мини-сериал Ника Уиллинга (Канада — Великобритания, 2009).
 Алиса в Стране чудес (фильм, 2010) — фильм Тима Бёртона.

Игры 
 American McGee's Alice — компьютерная игра 2000 года.
 Alice in Wonderland (игра, 2010) — компьютерная игра 2010 года.
 Alice: Madness Returns — компьютерная игра 2011 года.

См. также 
 Синдром Алисы в Стране чудес (микропсия) — неврологическое состояние, характеризующиеся искажённым визуальным восприятием своего тела или его частей.
 Алиса в Зазеркалье (значения)